Vendel steht für:

 Vendel (Schweden), ein Kirchspiel (Socken) im Norden der historischen schwedischen Provinz Uppland
 Vendel (Ille-et-Vilaine), ehemalige französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine 
 Vendelzeit, eine schwedische frühgeschichtliche Epoche 

Vendel ist der Familienname folgender Personen:

 Edward van de Vendel (* 1964), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Wendel
 Wendl